НХЛ в сезоне 1984-1985 — стал 68-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Эдмонтон Ойлерз».

Плей-офф Кубка Стэнли 

½ дивизионов
Бостон  – Монреаль   2:3 (5:3; 3:5; 2:4; 7:6; 0:1)
Баффало – Квебек   2:3 (2:5; 2:3; 6:4; 7:4; 5:6)
Филадельфия – Нью-Йорк Рейнджерс     3:0 (5:4от; 3:1; 6:5)
Вашингтон – Нью-Йорк Айлендерс   2:3 (4:3от; 2:1от; 1:2; 4:6; 1:2)
Миннесота – Сент Луис   3:0 (3:2; 4:3; 2:0)
Детройт – Чикаго  0:3 (5:9; 1:6; 2:8)
Эдмонтон – Лос-Анджелес  3:0 (3:2от; 4:3; 4:3от)
Виннипег  – Калгари   3:1 (5:4от; 5:2; 0:4; 5:3)

Финалы дивизионов
Монреаль  – Квебек   3:4 (1:2от; 6:4; 6:7от; 3:1; 1:5; 5:2; 2:3от)
Нью-Йорк Айлендерс   – Филадельфия   1:4 (0:3; 2:5; 3:5; 6:2; 0:1)
Миннесота  – Чикаго    2:4 (8:5; 2:6; 3:5; 6:7от; 5:4от; 5:6от)
Эдмонтон  – Виннипег   4:0 (4:2; 5:2; 5:4; 8:3)

Финалы конференций
Квебек  – Филадельфия   2:4 (2:1от; 2:4; 2:4; 5:3; 1:2; 0:3)
Чикаго  – Эдмонтон  2:4 (2:11; 3:7; 5:2; 8:6; 5:10; 2:8)

Финал.  Филадельфия – Эдмонтон   1:4 (4:1; 1:3; 3:4; 3:5; 3:8)

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1984 год в хоккее
1985 год в хоккее